O termo lavagem pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Lavagem cerebral
Lavagem de dinheiro
Lavagem intestinal
Lavagem de carro

Lavagem de roupas
Lavagem a seco
Secagem
Passar roupas

Higiene Pessoal
Banho
Lavagem vaginal

Desambiguação